Baudrecourt (Haute-Marne)
 Baudrecourt (Mosela)